Cowden puede hacer referencia a:

 Cowden, una villa en el estado de Illinois (Estados Unidos).
 Cowden, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).
 Cowden, una estación de ferrocarril en la localidad anterior.
 William «Bill» Cowden (1920–2007), un jugador de baloncesto estadounidense.
 Una enfermedad denominada síndrome de Cowden.